Xајдн Дикенсон је уметник, учитељ клавира и бивши класични пијаниста. Рођен је 1961. године у Хертфордшајру у Великој Британији, где и данас живи. 

Хаиднове студије клавира кулминирале су током периода деведесетих када је у Лондону учио код познатог пијаниста, композитора и педагога Петер Војштвангерa, који је постао његов главни утицај и ментор. Хаидн ову епизоду сматра најважнијом у свом музичком развоју.

Спољашње везе 

 Петер Феуштвангер 
 Музички Показиватељи 
 МузичкаСобица 
 Ерик Швартз ~ Прогноза музике 
 Клаус Гарн 
 Хајдн Дикенсон 

Рођени 1961.
Биографије живих особа
Пијанисти